Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни на государственной даче «Заречье-6» в ближайшем Подмосковье. Причиной смерти Брежнева стала внезапная остановка сердца, вызванная многочисленными болезнями сердца, от которых генсек страдал несколько лет. Похороны состоялись 15 ноября и транслировались по советскому телевидению в прямом эфире. На похоронах присутствовали лидеры множества государств и руководители левых партий многих стран мира.

Болезнь и смерть 
Брежнев тяжело болел уже с 1974 года. Он страдал от болезни сердца. По различным данным, список его болезней мог также включать лейкемию, подагру, эмфизему, рак челюсти. Ему также имплантировали кардиостимулятор. Из-за плохого состояния здоровья Брежнев неоднократно пропускал встречи с руководителями других государств, что порождало самые разнообразные слухи. За последние восемь лет его жизни такое происходило несколько раз. Тем не менее, известие о его смерти оказалось для всех, кроме его врачей, неожиданностью. 23 марта 1982 года в Ташкенте на него упала металлическая балка на заводе. У Брежнева произошёл болевой шок, вызванный тяжёлой сочетанной травмой — переломом ключицы, переломом пяти рёбер, кровоизлиянием в печень. После приёма медикаментов Брежнев во время церемонии награждения потерял сознание, так как действие болеутоляющего кончилось. От травматической пневмонии Брежнев сразу не умер, но, по мнению академика А. Г. Чучалина, эта травма окончательно подорвала здоровье Брежнева. Всего лишь за три дня до своей смерти, 7 ноября 1982 года, он принимал парад, посвящённый очередной годовщине Октябрьской революции, где все отметили, что он выглядит лучше, чем прежде.

В настоящее время известны обстоятельства последних часов жизни Брежнева и того, что за этим последовало. Вечером 9 ноября 1982 года генеральный секретарь ужинал на своей даче (госдача «Заречье-6») вместе со своей семьёй, после чего лёг спать. По всей вероятности, Брежнев умер во сне, так как утром, когда охранник Владимир Собаченков попытался его разбудить, он был уже мёртв. Охранник попытался реанимировать умершего, сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца, но это не помогло. По данным зятя генсека Юрия Чурбанова, Леонид Ильич мгновенно и тихо умер ещё ночью: у него оторвался тромб, попавший прямо в сердце. Из опубликованных материалов и свидетельств остаётся неясным, почему в эту ночь и к моменту обнаружения тела на даче отсутствовал прикреплённый личный врач Брежнева Михаил Косарев (который обычно даже во время приёма пищи всегда сидел за столом с генсеком), и проводить реанимационные мероприятия пришлось исключительно охраннику. Когда стало ясно, что реанимация успеха не имеет, охрана срочно вызвала лечащего врача академика Чазова, а уже тот позвонил секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, который первым из партийных деятелей прибыл на место смерти генсека за его портфелем (о котором сам Брежнев со смехом говорил, будто в нём хранится компромат на членов Политбюро). Далее были извещены и прибыли министр обороны Дмитрий Устинов, министр иностранных дел Андрей Громыко. Здесь же, у постели Брежнева, был решён вопрос о преемнике — по предложению Устинова и с согласия Громыко, решено, что им станет Андропов.

О смерти Леонида Брежнева было официально сообщено в четверг 11 ноября 1982 года в 11 утра по всем радиоканалам, а затем в программе «Время» диктором Игорем Кирилловым:

Центральный комитет Коммунистической Партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической Партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Имя Леонида Ильича Брежнева, верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм будет всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества.

Похороны 
Руководством СССР было принято решение о создании комиссии по организации похорон Брежнева. Комиссию, согласно этому решению, возглавил Юрий Андропов. Многие восприняли это как свидетельство того, что именно Андропов возглавит партию и государство в качестве преемника Брежнева. Официально причины смерти были объявлены так:

10 ноября 1982 года после обеда была внезапно и без объяснений изменена сетка телепередач с исключением из неё всех развлекательных, спортивных и детских передач. Так как 10 ноября отмечался день Советской милиции, в программе был запланирован концерт, посвящённый этому дню и транслировавшийся из Колонного зала Дома Союзов. Концерт был отменён без объяснения причин и заменён на трансляцию фильма «Депутат Балтики». Утром 11 ноября в 10 часов утра было сообщено о смерти Л. И. Брежнева. Дни с 12 по 15 ноября были объявлены днями государственного траура. Фактически траур начался уже 11 ноября, во второй половине дня все города уже были в траурном убранстве, а по радио и телевидению звучала траурная музыка. Прощание с телом Брежнева было организовано в Колонном зале Дома Союзов. Вплоть до утра 15 ноября продолжался доступ к телу. Согласно официальной хронике, там побывали «трудящиеся Москвы, представители других городов и союзных республик, зарубежные делегации».

Современники отмечают обстановку во время траура по Брежневу как «давящую и гнетущую. Траурная музыка, траурные новости, грусть, переходящая в скорбь, — казалось, ничего светлого и радостного в СССР больше не будет».

15 ноября в день похорон в школах были отменены занятия. В 10:15 у гроба с телом Брежнева выстроились руководители Советского Союза (см. список ниже).

Гроб с телом Брежнева был установлен на артиллерийский лафет. В сопровождении почётного эскорта из солдат Московского гарнизона, генералов и адмиралов, нёсших на красных подушечках многочисленные награды покойного, лафет с гробом двинулся на Красную площадь. Здесь уже находились многочисленные участники похорон, шеренги военнослужащих гарнизона. Руководители Советского государства находились на трибуне Мавзолея Ленина. На гостевых трибунах размещались члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР, представители партийных и общественных организаций, военачальники, передовики производства, члены иностранных делегаций.

С трибуны Мавзолея произнесли траурные речи Юрий Андропов, Дмитрий Устинов, Анатолий Александров, шлифовщик московского завода счётно-аналитических машин Виктор Викторович Пушкарёв, 1-й секретарь Днепродзержинского горкома КП Украины Алексей Фёдорович Гордиенко. После этого члены комиссии по организации похорон на руках перенесли гроб с телом Брежнева к заранее приготовленной у Кремлёвской стены могиле. Здесь с Брежневым попрощались его ближайшие родственники. В 12:45 гроб был закрыт и опущен в могилу. При опускании гроба зазвучал Государственный гимн СССР, и грянул пушечный залп. В связи c этим неожиданным залпом появился миф о том, что опускавшие гроб с телом Брежнева уронили его. Один из тех, кто опускал гроб, Георгий Коваленко, опровергает это, говоря, что народ, смотревший церемонию похорон по телевизору, просто принял орудийный залп за стук упавшего гроба.

В это же время орудийные залпы прозвучали в столицах союзных республик, городах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, Новороссийске, Керчи, Туле, крепости-герое Бресте, а также в Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Североморске, Днепропетровске, Запорожье и Днепродзержинске. На пять минут была остановлена работа всех предприятий и организаций СССР. Весь водный и железнодорожный транспорт, а также заводы и фабрики дали трёхминутный салют гудками. Могила была засыпана землёй, и на ней были водружены парадный портрет покойного, венки и подушечки с орденами.

После этого руководители СССР вновь поднялись на трибуну Мавзолея, чтобы принять парад войск московского гарнизона, отдававших последнюю честь Брежневу, занимавшему при жизни также пост председателя Совета обороны СССР. В конце прощания с Брежневым члены иностранных делегаций, проходя мимо свежей могилы Брежнева, кланялись либо отдавали воинское приветствие.

Список присутствовавших на похоронах

Список руководителей КПСС и Советского государства, присутствовавших на похоронах

Список руководителей других государств

Список руководителей делегаций левых партий различных стран

Список других руководителей делегаций

Дальнейшие события 
15 ноября 1982 года в Московском Кремле прошла встреча глав иностранных делегаций, прибывших на похороны Брежнева, с советскими руководителями. Они выразили свои соболезнования по поводу кончины Генерального секретаря ЦК КПСС его преемнику Юрию Андропову, а также Тихонову, Громыко и Кузнецову. Советское руководство в ответ выразило глубокую признательность всем тем, кто прибыл на похороны.

15 ноября 1982 года прошли личные встречи Андропова с Индирой Ганди, Джорджем Бушем-старшим, Джорджем Шульцем, Бабраком Кармалем, Мухаммедом Зия-уль-Хаком, Карлом Карстенсом. В то же время Тихонов встречался с Пьером Моруа, Андреасом Папандреу, Адамом Маликом, Пьером Трюдо.

В тот же день из Москвы отбыли делегации ГДР, ПНР, СРР и ЧССР. Эти делегации провожали члены Политбюро ЦК КПСС Горбачёв, Гришин, Кунаев и Устинов. В это же время из Москвы отбыли делегации Бельгии, Ватикана, Великобритании, Венесуэлы, ФРГ, Дании, Индии, Иордании, Италии, ЙАР, Кипра, Кувейта, Ливана, Люксембурга, Марокко, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Шри-Ланка, а также генеральный секретарь ООН и первый заместитель генерального директора ЮНЕСКО. Делегации провожали заместители Председателя Президиума Верховного Совета СССР Страутманис и Яснов, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Архипов и другие официальные лица.

16 ноября в газетах были опубликованы полные тексты заявлений руководителей делегаций по поводу кончины Брежнева.

В культуре 
Кончине Леонида Ильича Брежнева и последующим драматическим событиям в последние годы существования СССР было посвящено стихотворение Всеволода Емелина «Последний гудок (Похороны Брежнева)», написанное в 1990-е годы. Инципит стихотворения «Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили...» совпадает с аналогичным в стихотворении Ивана Козлова «На погребение английского генерала сира Джона Мура».

Похороны Леонида Брежнева - сюжетная линия, вокруг которой строится повесть Геннадия Головина «Чужая сторона». Основную линию составляет повествование о рабочем из сибирского поселка Иване Чашкине, который спешит на похороны своей матери в Подмосковье, преодолевая бюрократические препятствия, созданные необходимостью соблюдения особого режима во время похорон.

Примечания

Газетные материалы 
 Страница 1 номера газеты «Правда», посвящённого кончине Брежнева.
 Страница 2 номера газеты «Правда», посвящённого кончине Брежнева.
 Страница 3 номера газеты «Правда», посвящённого кончине Брежнева.
 Страница 4 номера газеты «Правда», посвящённого кончине Брежнева.
 Страница 5 номера газеты «Правда», посвящённого кончине Брежнева.

Литература

Ссылки 
 Борис Пастухов: Брежнев каждому пожал руку, как будто он с нами прощался
 Смерть Брежнева: точка невозврата
 10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма

1982 год в Московской области
События 15 ноября
Леонид Брежнев
Брежнев
Ноябрь 1982 года
1982 год в Москве